Ferdinando Signorelli (calciatore) – calciatore
Ferdinando Signorelli (politico) – politico